Южноамериканский кубок 2012 — 11-й розыгрыш второго по значимости клубного турнира КОНМЕБОЛ. В этом году турнир расширился за счёт 8 дополнительных команд из всех внутренних первенств Южной Америки кроме Аргентины и Бразилии. Таким образом, Боливия, Венесуэла, Колумбия, Парагвай, Перу, Уругвай и Эквадор представлены в турнире четырьмя командами, Чили — пятью (4 + действующий победитель, «Универсидад де Чили»), а у Аргентины и Бразилии осталось 6 и 8 представителей соответственно.

Участники

Отборочные раунды

1 раунд 

|}

2 раунд 

|}

Финальные раунды

1/8 финала 

|}

1/4 финала 

|}

1/2 финала 

|}

Финал 
Финальные матчи состоялись 5 и 12 декабря.

|}

Футболисты «Тигре» отказались выходить на поле во втором тайме ответного матча. Результат 1 тайма был оставлен в силе и победителем Южноамериканского кубка был признан «Сан-Паулу».

Лучший игрок матча —  Лукас Моура

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Южноамериканский кубок 2012 на сайте КОНМЕБОЛ
 Статистика Южноамериканского кубка 2012 на сайте RSSSF

2012
Футбол в Южной Америке в 2012 году